Kocho bezeichnet:
 Kocho (Gaochang), archäologische Stätte in China
 Kocho, Dorf bei Sindschar im Norden des Irak

Kōchō bezeichnet:
 kōan chōsa-chō, Kurzform für den japanischen Nachrichtendienst Public Security Intelligence Agency
 KōchC (Ära), japanische Ära von 1261 bis 1264
 Kochō (Nō), Nō-Drama